Lead-in steht für

 ein Konzept der Publikumsbindung im Programmablauf, siehe Lead-in (Unterhaltungsmedien)
 bei optischen Datenträgern den Bereich vor den eigentlichen Nutzdaten, siehe Lead-in (Datenträger)